1942/43 was het 32ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. Sinds de Anschluss hoorde de Oostenrijkse competitie tot de Duitse Gauliga, de kampioen mocht deelnemen aan de eindronde om de Duitse titel.

Gauliga Ostmark 
Reichsbahn en Wacker speelden tegen elkaar voor klassebehoud omdat er volgend jaar nog maar 10 ploegen zouden deelnemen. Sturm Graz nam vorig jaar niet deel en dit jaar wel waardoor er een elfde ploeg was.

Promovendi:
 SK Amateure Steyr (Oberdonau)
 LSV Markersdorf (Niederdonau)

Eindronde om het Duitse kampioenschap

Tweede klasse en Landesliga's

Promotie-eindronde

Groep 1

Groep2

1. Klasse Wien A

1. Klasse Wien B 

SV Eis en Mawas trokken zich voortijdig terug.

Oberdonauer 1. Klasse

Salzburger 1. Klasse

Niederdonau 
Informatie over een kampioenschap is niet meer bekend, enkel de halve finale en finale.

Gauliga Steiermark 
Informatie over een kampioenschap is niet bekend, enkel de finale

Oostenrijks voetbalseizoen